Прони — фамилия и топоним:

 Прони, Гаспар де — французский математик и инженер-гидравлик.
 Прони — село в Диканьском районе Полтавской области Украины.